A 2005-ös WTCC olasz nagydíj volt a 2005-ös túraautó-világbajnokság első fordulója. 2005. április 10-én rendezték meg a Autodromo Nazionale Monza-n, Monzában, Olaszországban. Ez volt egyben a túraautó-világbajnokság első versenye is a bajnokság 1987-es megszűnése óta.

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

Videók

További információk 
 Eredmények

Olasz
Autóversenyzés Olaszországban
Monza sportélete